Bedford TL был грузовиком, который производился компанией Bedford Vehicles с 1980 по 1986 год, а затем AWD Trucks с 1986 по 1992 год, а производство запасных частей продолжалось до 1998 года. Автомобиль был задуман как замена более раннему грузовику Bedford TK, который, однако, не был снят с производства, а производился до 1992 года в качестве более дешёвой альтернативы. Bedford TL не пользовался большой популярностью в Соединенном Королевстве, но был на многих экспортных рынках, и было произведено около 190 000 таких грузовиков.

История 
Грузовик должен был быть основан на предыдущем грузовике Bedford TK, но в него были внесены некоторые изменения, чтобы сделать его более современным. Грузовик был в основном предназначен для перевозок на короткие расстояния, но его главная цель заключалась в том, чтобы быть более комфортным, чем грузовик Bedford TK. Новый грузовик получил более современные двигатели, чтобы сделать его более надежным, и он был оснащен как бензиновыми, так и дизельными двигателями.

В конце 1980-х годов автомобиль получил двигатели с турбонаддувом, что сделало автомобиль немного дороже. За это время на рынке Великобритании появилась конкуренция, но он все ещё был популярен на экспортных рынках. После продажи Bedford Vehicles компании IBC Vehicles (для легких грузовиков) и AWD Trucks (для тяжелых грузовиков) производство грузовиков было продолжено компанией AWD Trucks, но только для экспортных рынков. В 1992 году компания AWD Trucks была объединена с Marshall Aerospace, что привело к прекращению производства всех моделей грузовиков, за исключением модели AWD TJ, производство которой продолжалось до 1998 года, поскольку она была очень популярна на экспортных рынках. С 1970-х годов компания Bedford Vehicles собирала Isuzu Elf под названием Bedford KA50, и это продолжалось даже в 1986 году компанией IBC Vehicles, но теперь уже под новым названием Bedford NKR. Производство грузовика продолжалось до 1998 года, когда Bedford NKR перестал производиться на местном уровне, но был импортирован как Isuzu Grafter в Соединенное Королевство.

Модификации 
 Bedford TM: сверхмощная версия для эксплуатации

Ссылки 
 New Bedford range launched today
 New Bedford range proves its paces
 The End for Bedford
 AWD-Bedford " TL
 Bedford TL Tipper Truck Vehicles '1984-????

Bedford Vehicles
Автомобили